Кальма может означать:
  — полуостров на восточном побережье КНДР.
 Кальма (Хабаровский край) — село в Ульчском районе Хабаровского края.
 Н. Кальма (настоящее имя Анна Иосифовна Кальманок; 1908—1988) — советская детская писательница.
 Кальма, Ален (род. 1940) — спортсмен, функционер; французский фигурист-одиночник, впоследствии арбитр ИСУ, министр спорта Франции.